MHV steht für

 Mojave Air & Space Port, ein Flughafen in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Kalifornien
 Marinehjemmeværnet, die dänische Küstenwache
 maximally helicity violating, siehe Parke-Taylor-Formel
 den ICAO-Code für MHS Aviation

Abkürzung